Internazionali BNL d’Italia 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 7–13 maja 2007 roku w Rzymie na kortach ziemnych o puli nagród 2 082 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 we Włoszech